Средний дриас — климатический период между бёллингским и аллерёдским потеплениями времён последнего оледенения эпохи плейстоцена. Похолодание среднего дриаса происходило около 14,1—13,9 тысяч лет назад. Период назван по растению альпийской тундровой зоны дриада, , которое было широко распространено в этот климатический период и стало его индикатором.

Характеристика 
Это был переменно холодный и сухой период в последовательности Блитта-Сернандера. В климатологической последовательности средний дриас наблюдается только в ряде регионов, в зависимости от широты. В тех регионах, где он не наблюдается, бёллингское и аллерёдское потепления объединяются в один период бёллинг-аллерёд. Свидетельства древнего дриаса наиболее сильны на севере Евразии, и примерно соответствуют пыльцовой зоне Ic.

Хронология 
По данным изотопа кислорода 18О в Гренландии средний дриас выглядит как пик, направленный вниз, представляющий собой небольшой разрыв между бёллингским и аллерёдским потеплениями. Такая конфигурация вызывает затруднения с определением точных хронологических границ, поскольку средний дриас, по сути, является скорее точечным событием, чем сегментом, достаточно малым для погрешности радиоуглеродной датировки.

Оптимальный подход пытается включить средний дриас в последовательность точек, максимально близких друг к другу (высокое разрешение) или к известным событиям. К примеру, пыльца с острова Хоккайдо в Японии показывает пик пыльцы лиственницы и упадок сфагнума около 12 400—11 800 годов до н. э. (некалибр.), 14 600—13 700 лет назад (калибр.). В Белом море охлаждение произошло около 14 700—13 400/13 000 лет назад, что привело к расширению ледника на начальном этапе аллерёдского потепления. В Канаде фаза озера Шули (Shulie) (новое расширение ледника) датируется около 14 000—13 500 лет назад. С другой стороны, хронология донных отложений на юге Швеции указывает на диапазон 14 050—13 900 лет назад.

Установление точных границ древнего дриаса остаётся пока не до конца решённой задачей в климатологии.

Характеристика 
В Северной Европе чередовались полосы степей и тундры, в зависимости от границы вечной мерзлоты и географической широты. В более влажных регионах вокруг озёр и рек имелись густые заросли карликовой берёзы, ивы, облепихи и можжевельника. В речных долинах и на возвышенностях к югу росли открытые берёзовые леса.

Первые деревья, берёза и сосна, распространились в северной Европе за 500 лет до начала данного периода. Во время среднего дриаса ледник начал расширяться, граница распространения деревьев отодвигалась к югу, а место деревьев заняла смесь травянистых и холодоустойчивых видов альпийской климатической зоны. Этот тип биома известен под названием «парковая тундра» (:en:Park Tundra), «арктическая тундра», «арктические растения-первопроходцы» (Arctic pioneer vegetation) или «берёзовый лес». В настоящее время подобная растительность существует в переходной зоне между тайгой и тундрой в Сибири. В те времена она простиралась относительно непрерывной полосой от Сибири до Британии, которая была соединена сушей с Европой.

На северо-западе Европы находилось Балтийское ледниковое озеро, край которого был покрыт границей ледника. Существовал сухопутный коридор между Данией и Южной Швецией. Большая часть Прибалтики и Финляндии была покрыта льдом или озером большую часть данного периода. Северная часть Скандинавии была покрыта ледником. Между Британией и европейским континентом находилась суша, покрытая пологими холмами и изобиловавшая животными. Современные археологи обнаружили многие тонны костей на дне Северного моря, где когда-то находилась эта суша, условно обозначаемая как Доггерленд.

Приведенный ниже краткий перечень флоры и фауны представляет лишь небольшую долю от общей численности видов, чьи останки, обнаруженные археологами, относятся к тому периоду. Многие семейства насчитывали больше видов, чем в настоящее время, а в последнее межледниковье их было ещё больше. Массовое вымирание видов, в особенности млекопитающих, продолжалось в конце плейстоцена и продолжается по настоящее время.

Флора 
Растительные виды среднего дриаса обычно находят в торфяных осадках. Индикаторными видами периода являются растения альпийской зоны:
 Берёза пушистая (Центральная Европа)
 Сосновые (Польша)
 Дриада восьмилепестная
 Карликовая ива
 Кисличник двустолбчатый
Известные травянисто-кустарниковые виды:
 Полынь
 Эфедра
 Облепиха

Фауна 
На равнинах арктического типа и в кустарниковой зоне преобладали животные, жившие крупными стадами, в основном равнинного типа. Парнокопытные:
 Степной зубр
 Северный олень
 Большерогий олень
 Лось
 Благородный олень
 Мускусный бык
 Сайга

Непарнокопытные:
 Дикая лошадь
 Шерстистый носорог

Хоботные:
 Шерстистый мамонт

Благодаря такому разнообразию и численности крупных травоядных животных велико было и разнообразие хищников, таких, как: Медвежьи:
 Бурый медведь
 Пещерный медведь

Гиеновые:
 Пятнистая гиена

Кошачьи:
 Пещерный лев

Собачьи:
 Волк
 Песец

Куньи:
 Росомаха

В море также водились хищники, выжившие до настоящего времени. Тюленевые:
 Гренландский тюлень
 Кольчатая нерпа

Моржовые:
 Морж

Среди китовых:

Зубатые киты:

Белуха

Дельфиновые:
 Косатка

Усатые киты:
 Серый кит

В нижней части пищевой цепи находились:

Зайцевые:
 Донской заяц (позднее вымер)

Пищуховые:
 Пещерная пищуха (позднее вымерла)

Хомяковые:
 Сибирский лемминг и другие лемминги
 Степная пеструшка
 Узкочерепная полёвка
 Водяная полёвка

Беличьи:
 Суслик

Тушканчиковые:
 Большой тушканчик

Археология 
Евразия была населена кроманьонцами, которые находились на культурной стадии верхнего палеолита. Племена людей выживали, охотясь на равнинных млекопитающих. На севере Европы их основной добычей был северный олень; на территории Украины — шерстистый мамонт. Они обитали в хижинах и изготавливали свои орудия, собираясь вокруг лагерных костров. В жилищах на Украине в качестве строительного материала использовался бивень мамонта. Человек в ту эпоху уже расселился в Сибири и проник в Северную Америку.

На охоте людей сопровождали собаки. Останки двух собак были обнаружены в позднеплейстоценовых слоях Украины. По внешнему виду они напоминали современного немецкого дога, возможно, по той причине, что их специализация состояла в загоне крупных млекопитающих — мамонтов. Большое количество мамонтовых костей в местах человеческих стоянок ясно указывает на то, что мамонт к тому времени был ценен для человека не только мясом, но и, в частности, костями как материалом для строительства или поделок, поэтому охота на него стала интенсивной.

Культура позднего верхнего палеолита была уже далеко не однообразной. Возникло большое количество местных традиций, различавшихся образом жизни и орудиями. Гамбургская культура занимала низины и север Германии до древнего дриаса, когда одновременно с группой Хавелте поздней гамбургской культуры в Дании и на юге Швеции возникла культура Федермессер, кочевавшая за стадами северного оленя. К югу от гамбургской существовала мадленская культура, которая к тому времени уже имела длительную традицию. На Украине существовала, в частности, молодовская культура, использовавшая бивни мамонта для строительства жилищ.

Ссылки 
 Stone Age (Archived 2009-11-01)
 Mammoth Camp
 The Earliest Settlement of Denmark
 Late Glacial — Early Holocene Vegetation
 Europe During the Last 150,000 Years
 Late Glacial Palaeoenvironments at Hijkermeer, Drenthe
 Lateglacial hunter-gatherer colonization of southern Scandinavia

Примечания 

Палеолит Европы
Палеоклиматология
Плейстоцен
Палинология